Мост Кошута:
 Мост Кошута в Будапеште через Дунай.
 Мост Кошута в Дьёре через Мошонский Дунай.
 Мост Кошута в Эстергоме, через Малый Дунай.